Ortiga hedionda puede referirse a:

 el nombre común de la planta Stachys palustris; o
 el nombre común de la planta Stachys sylvatica.